Rolle (district), een district in het Zwitserse kanton Vaud
Rolle (cirkel), een cirkel in het Zwitserse district
Rolle (gemeente), de hoofdplaats van het Zwitserse district

Personen
Michel Rolle, een Franse wiskundige, bekend om de stelling van Rolle